Іва́нівка (до 1948 — Джепар, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Пам'ятки 

Біля села у 1 ст. — 3 ст. н. е. знаходився Ілурат — античне місто-фортеця.

Примітки